Алекса́ндр Серге́евич Орло́в:
 Орлов, Александр Сергеевич (род. 1938) — советский и российский историк.
 Орлов, Александр Сергеевич (1871—1947) — русский и советский литературовед, академик АН СССР.
 Орлов, Александр Сергеевич (1922—2007) — советский футболист.
 Орлов, Александр Сергеевич (род. 1940) — советский и российский режиссёр, актёр, сценарист.
 Орлов-Кретчмер, Александр Сергеевич (род. 1947) — российский социолог.